«Come Home» () — второй сингл рок-группы Placebo. Сингл включает в себя ускоренную версию трека «Come Home» с дебютного альбома группы и два бисайда.

История концертных исполнений 
Песня была частью репертуара группы до релиза альбома и регулярно исполнялась до турне Black Market Music. С 2006 года она иногда появляется в сет-листах. «Come Home» и «Bruise Pristine» больше всего любил исполнять бывший барабанщик группы Роберт Шульцберг.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 

Песни по алфавиту
Песни 1996 года
Синглы Placebo